Пётр Соболе́вский:
 Соболевский, Пётр Станиславович (1904—1977) — советский актёр театра и кино.
 Соболевский, Пётр Григорьевич (1781—1841) — русский учёный, создатель первой установки для получения искусственного газа «термоламп», родоначальник порошковой металлургии.